Shushicë, comune dell'Albania nella Prefettura di Elbasan
 Shushicë, comune dell'Albania nella Prefettura di Valona